El Puiagudo és una muntanya de 1.776 metres que es troba al municipi de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça.

És a la part occidental del terme, a ponent d'Erill la Vall, al nord de la Roca de l'Àliga i al sud del Faro d'Erill.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Muntanyes de la Vall de Boí